Robert Boyle kan syfta på:

* Robert Boyle (1627–1691), irländsk naturforskare och kemist
 Robert Edward Boyle (1809–1854), brittisk politiker
 Robert F. Boyle (1909–2010), amerikansk regissör
 Robert William Boyle (1883–1955), kanadensisk fysiker
 Robert Boyle, 11:e earl av Cork (1864–1934), brittisk peer